Gustaf Rabe kan syfta på:

* Gustaf Rabe (1813–1870), svensk skolman, latinist och läroboksförfattare
 Gustaf Rabe (1872–1937), svensk militär
 Gustaf Rabe (1892–1982), svensk jurist och bankman